Jacob Glas ist der Familienname folgender Personen:

* Jacob Glas (1832–1910), holländischer Seenotretter, siehe Jaepie-Jaepie
 Jacob Glas (Unihockeyspieler) (* 1993), schwedischer Sportler